Долорес има више значења:
 Округ Долорес (Колорадо), је округ у америчкој савезној држави Колорадо
 Долорес (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Долорес (Агваскалијентес), насеље је у Мексику у савезној држави Агваскалијентес у општини Агваскалијентес
 Долорес (Виља Корзо), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Виља Корзо
 Долорес (Виљафлорес), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Виљафлорес
 Долорес (Гвадалупе и Калво), насеље је у Мексику у савезној држави Чивава у општини Гвадалупе и Калво
 Долорес (Ермосиљо), насеље је у Мексику у савезној држави Сонора у општини Ермосиљо
 Долорес (Окосинго), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Окосинго
 Долорес (Тамазула), насеље је у Мексику у савезној држави Дуранго у општини Тамазула